Ricardo Rojas puede referirse a:

Ricardo Rojas, escritor y educador argentino.
Ricardo Rojas, futbolista chileno.
Ricardo Rojas, futbolista argentino.
Ricardo Rojas, compositor y folclorista chileno.
Ricardo Rojas, localidad de la Provincia de Buenos Aires, Argentina.
Doctor Ricardo Rojas, localidad de la Provincia del Chubut, Argentina.